Colombarone ima više značenja:
 Colombarone, Alessandria
 Colombarone, Mantua
 Colombarone, Modena
 Colombarone, Pesaro-Urbino
 Colombarone, Reggio Emilia